{{Язык
| имя = Кетский язык
| самоназвание = Остыганна ӄа’
| страны = Россия
| регионы = Красноярский край
| официальный язык = 
| регулирующая организация = 
| число носителей = 153 (2022)<ref>

Ке́тский язы́к — изолированный язык, единственный живой представитель енисейской семьи языков. На нём говорят кеты в районе бассейна реки Енисей.

Российскими учёными предпринимались попытки установить взаимосвязи между кетским языком и языком бурушаски, а также с сино-тибетскими языками и языками североамериканских индейцев на-дене, чьё самоназвание похоже на самоназвание кетов. Часто енисейские языки включают в гипотетическую сино-кавказскую макросемью.

Язык находится под угрозой исчезновения — количество этнических кетов, для которых кетский язык является родным, сократилось с 1225 человек в 1926 году до 537 человек в 1989 году, 365 чел. в 2002 году, 213 чел. в 2010 году и 153 в 2022 году. Согласно полевым исследованиям, число носителей кетского языка оценивается в 150 чел. (1999—2005 гг.).

Другой енисейский язык — югский, видимо, окончательно вымер совсем недавно.

История описания 
Первые упоминания о языке были опубликованы П. С. Палласом в 1788 г. в путевых заметках («Путешествие по разным провинциям Российского государства»). В 1858 г. М. А. Кастрен впервые опубликовал грамматику и словарь («Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre»), в котором были также материалы по коттскому языку. В XIX в. кетов ошибочно считали финно-угорским народом. Н. К. Каргер в 1934 г. опубликовал грамматику («Кетский язык») и букварь («Букварь на кетском языке»). В 1967 г. Е. A. Алексеенко написала историко-этнологическое исследование под названием «Кеты». Для изучения кетского языка в XX в. большое значение имели работы Е. А. Крейновича, А. П. Дульзона, Г. К. Вернера. С середины 1960-х гг. было организовано несколько экспедиций московских лингвистов и этнографов (с участием В. Н. Топорова, Б. А. Успенского, позднее — С. А. Старостина, К. Ю. Решетникова и др.), материалы которых публиковались в так наз. «кетских сборниках». В настоящее время кетским языком активно занимается американский лингвист Эдвард Вайда, предложивший свою концепцию грамматического описания кетского языка.

В кетском языке М. А. Кастрен выделил два диалекта: имбатский и сымский. Внутри имбатского диалекта им были выделены говоры верхне-имбатский и бахтинский (по р. Бахте); предложенная им типология являлась преобладающей в советской науке.

Фонетика и фонология 
Фонологический состав кетского языка отличается типологически редким сочетанием наличия противопоставления мягких и твёрдых согласных (фонологически — только [l], [n] и [s]) и тоновых различий (до 5 тонов в различных говорах).

Лингвистическая характеристика 
Степень свободы выражения грамматических значений — синтетизм.

Большинство грамматических значений в глаголе передаётся с помощью префиксов и инфиксов (реже — суффиксов); широко развита инкорпорация.

Характер границы между морфемами — фузия, существует множество сандхи.

Базовый порядок слов — SOV.

В именной группе маркирование вершинное, как и в предикации.

Тип ролевой кодировки — нейтральный с точки зрения падежного маркирования ввиду вершинного маркирования в предикации и активный вообще.

Примеры предложений 
 bu du-taRɔt («Он лежит/спит»);
 ətn en dʌŋ-ɔtn («Мы уже идём»);
 ''bu ətn d-il'-daŋ-s («Он нас привлёк»).

 Части речи 
Имя существительное обладает формой основного падежа (субъекта и прямого объекта) и системой вторично развившихся падежей с пространственными значениями. В существительных выделяется класс вещей, противопоставленный одушевлённым классам (мужскому и женскому).

 Лексика 
Имеются лексические заимствования из самодийских и тюркских языков, а также из русского.

 Письменность 

В 1930-е годы использовался алфавит на латинской основе:
 

В 1980-е был разработан новый алфавит на основе кириллицы (приведён с фонетическим значением букв):

В учебной литературе отдельно выделяются буквы а’ ё’ и’ о’ у’ ъ’ ы’ э’ ю’ я’ аа ии оо уу ъъ ыы ээ'''.

Примечания

Литература 
 Каргер Н. К. Кетский язык // Языки и письменность народов Севера. — М.-Л., 1934. — Ч. III.
 Дульзон А. П. Очерки по грамматике кетского языка. — Томск, 1964.
 Дульзон А. П. Кетский язык. — Томск, 1968.
 Вернер Г. К. Кетский язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997.
 Werner, Heinrich. Die ketische Sprache. — Wiesbaden, 1997.
 Казакевич О. А., Хелимский Е. А. Кетский язык // Красная книга языков народов России: Энциклопедический словарь-справочник. Москва, 1994.
 
 
 
 
 Вернер Г. К. Словарь кетско-русский и русско-кетский: Учеб. пособие для уч-ся нач. шк. — 2-е изд., перераб., — СПб.: «Издательство „Дрофа“ Санкт-Петербург», 2002. — 240 с. ISBN 5-94745-083-6

Ссылки 

 Языки народов Сибири, находящиеся под угрозой исчезновения: Кетский язык
 Мультимедийная база данных кетского языка 
 Кетский язык: Язык, оставшийся в одиночестве на просторах Сибири 
 The Sound of the Ket language (Numbers, Greetings, & Sample Text) 

Языки России
Вымирающие языки